Branne est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Branne, commune française du Doubs ;
 Branne, commune française de la Gironde.
Branne est également un nom vernaculaire ou régional de Erica reunionensis à La Réunion.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France